Maladjusted – album di Morrissey del 1997
Maladjusted – album dei The Primitives del 2001